Lista meczów reprezentacji Mołdawii w piłce nożnej mężczyzn – kompletne zestawienie spotkań piłkarskich rozegranych przez reprezentację Mołdawii.

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Mołdawii w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Mołdawii w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Mołdawii w piłce nożnej